Сосницький Андрій Олексійович — радянський і білоруський футболіст; тренер.
 Сосницький Іван Іванович (1794—1872) — російський актор.
 Сосницький Сергій Васильович (1913—1973) — український радянський діяч.
 Сосницький Юрій Олександрович (1990) — художник, мистецтвознавець.